Giuseppe Spinelli (1694-1763) – cardinale italiano
 Giuseppe Spinelli (1908-1987) – politico italiano
 Giuseppe Spinelli (1985-) – giocatore di baseball italiano